

Musica 
 Back to You – singolo di Bryan Adams del 1997
 Back to You – singolo di Brett Anderson del 2007
 Back to You – singolo di Mandisa del 2014
 Back to You – singolo delle Mary Mary del 2016
 Back to You – singolo di Louis Tomlinson del 2017
 Back to You – singolo di Selena Gomez del 2018

Altro 
 Back to You – serie televisiva statunitense